Mintaka (de l'arabe  signifiant « baudrier » ou « ceinture ») ou Delta Orionis (δ Orionis) est une des trois étoiles de la ceinture d'Orion, avec Alnilam et Alnitak. Elle est située tout près de l’équateur céleste (à moins de 18 minutes d’angle) et peut donc servir à repérer celui-ci dans le ciel.

C'est une géante bleue multiple. La principale étoile, de magnitude apparente 2,25, appartient au type spectral O9 (température de surface de l'ordre de , magnitude absolue -4,99, soit  fois celle du Soleil).

Elle est entourée de nébuleuses, comme la nébuleuse C 426, et, appartenant à la famille d'Algol (c'est-à-dire qu'elle est une variable à éclipses), Mintaka subit l'occultation d'un membre de ce système.
Mintaka est l'étoile brillante la plus proche de l'équateur céleste, ce qui fait qu'elle peut être visible de n'importe quel point de la Terre. C'est également la  la plus brillante (en magnitude absolue).

Comme toutes les étoiles d'Orion (Rigel, Bételgeuse, Saïph, Bellatrix, etc.) elle est destinée à finir en supernova.

Structure du système 
Le système δ Ori est un système quintuple hiérarchique constitué de deux sous-systèmes de respectivement trois et deux membres.

Noms 
Mintaka est le nom propre de l'étoile qui a été approuvé par l'Union astronomique internationale le .

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
 
 
  Descriptions
  Bright Star Catalogue
 

Constellation d'Orion
Système quintuple
Binaire spectroscopique
Étoile variable de type Algol
Étoile de type spectral OII
Étoile de type spectral BV
Orionis, Delta
Orionis, 34
Objet du Bonner Durchmusterung
036485/6
025930
1851/2